Верх-Апшуяхта́ — село в Шебалинском муниципальном районе Республики Алтай.

Село расположено на реке Апшуяхта, в устье лога Серпек. Местные жители занимаются преимущественно растениеводством (зерноводством) и животноводством (крупный рогатый скот, шерсть). Доступ к селу обеспечивает дорога с щебневым покрытием Шебалино — Верх-Апшуяхта — Каспа, через Апшуяхтинский перевал.

По логу Серпек вдоль реки Апшуяхты проходит множество туристических маршрутов, в основном конных.

Ввиду плохой доступности 27 сентября 2001 года постановлением Правительства РФ № 695 село было внесено в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции).

Село находится в зоне умеренного континентального климата, с коротким жарким летом и длинной морозной зимой.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района